Hospital de Santa Cruz puede referirse a:

 Hospital de Santa Cruz, edificio histórico de Toledo, España.
 Hospital de Santa Cruz de Toro (Zamora, España).
 Hospital Santa Cruz, centro asistencial de la ciudad de Santa Cruz, Chile.
 El Hospital Santa Cruz de Querétaro, México.